Чоловіча лижна гонка на 50 км класичним стилем на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулася в Олімпіпійському парку Вістлера в останній день Олімпіади, 28 лютого 2010.

Починаючи з чемпіонату світу 2005 року, 50 км гонка проводиться з масового старту. Попередню Олімпіаду в цій дисципілні виграв італієць Джорджо Ді Чента, попередній чемпіонат світу — норвежець Петтер Нортуг, але ці гонки проводилися вільним стилем. Остання гонка Кубка світу на 50 км відбулася в норвезькому Тронгеймі в березні 2009, й у ній переміг фін Самі Яухоярві.

Результати 
У гонці стартували 55 лижників.

Переможцем став Петтер Нортуг, вигравши в Акселя Тайхманна 0,3 секунди — з найменшою перевагою на фініші в 50 км олімпійській гонці в історії. Нортуг шостий норвезький переможець цієї найпрестижнішої гонки, але перший з Олімпіади в Нагано, де свою другу перемогу здобув Б'єрн Делі.

Медалі призерам гонки вручалися під час церемонії закриття Олімпіади.

Посилання в тексті

Посилання 
 Олімпійські результати, 50 км, чоловіки, з vancouver2010.com; отримано 2010-02-28.

Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2010